Willem Filips van Herzele (1642-1698), markies en kanselier van Brabant
Guilielmus Philippus de Herzelles (1684-1744), bisschop van Antwerpen en neef van de vorige